Мария Кеттнерова (, 4 апреля 1911 — 28 февраля 1998) — чехословацкая спортсменка, игрок в настольный теннис, обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира.

Биография 
Родилась в 1911 году в Праге (Австро-Венгрия). В 1932—1950 годах приняла участие в 11 чемпионатах мира, завоевав 23 медали. Сломала гегемонию венгерских спортсменок, до этого господствовавших на чемпионатах мира по настольному теннису.

Примечания

Ссылки 
 Мария Кеттнерова  в European Table Tennis Hall of Fame.
 Table Tennis World Championship medal winners 

Игроки в настольный теннис Чехословакии
Чемпионы мира по настольному теннису